Imbariê é o terceiro distrito de Duque de Caxias, onde está localizado o bairro de mesmo nome.

Pelo distrito, passa o ramal ferroviário de Vila Inhomirim, operado pela SuperVia. No distrito de Imbariê, o ramal possui estações nos bairros Parada Morabi, Imbariê, Santa Lúcia e Parada Angélica.

Distritos de Duque de Caxias